Slovo Slatiny má více významů:

 Slatiny – obec v okrese Jičín
 v místním nářečí název obce Slatina (okres Svitavy)
 Na Slatinách (Michle a Strašnice) – nouzová kolonie poblíž Bohdalce a Strašnic v Praze 10, předobraz školy ve filmu Obecná škola
 Slatiny (Dubeč) – zahradkářská osada a název ulice v Dubči v Praze u rybníku Slatina
 Slatiny (Zlín) – ulice ve Zlíně
 Slatiny (Lukov) – ulice v Lukově v okrese Zlín
 slatiniště, též slať či slatina – mokřadní, bažinaté místo

Související články 
 Slatina
 Slatinky
 Slatinice
 Slatiňany